Shusterman est un patronyme porté notamment par :

 Neal Shusterman (1962-), romancier, poète et scénariste américain, spécialisé dans le roman policier, la science-fiction, le fantastique et la littérature d'enfance et de jeunesse ;
 Richard Shusterman (1949-), philosophe américain.

Homonymie de patronyme
Patronyme juif